Kapitol kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Capitolium, kulle, Lazio, Città metropolitana di Roma Capitale,

Svalbard och Jan Mayen 

 Kapitol (berg i Svalbard och Jan Mayen), Spitsbergen, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Svalbard och Jan Mayenförgreningar